Улица Бурлацкая — улица в Тольятти, проходящая по полуострову Копылово.

Покрытие проезжей части асфальтовое, ширина — 2 полосы, уличное освещение отсутствует. В конце 2011 года был произведён капитальный ремонт улицы.

Западное окончание улицы выходит непосредственно на федеральную трассу  «Урал».

История 
Автодорога была построена в 1960-е годы для проезда к многочисленным дачным массивам полуострова Копылово, а также турбазам и лагерям отдыха, расположенным в восточной его части. Улица завершается на пляжной косе полуострова.

Официальное название улица приобрела лишь 20 февраля 2007 года. Решением топонимической комиссии при городской думе Тольятти улицу назвали Бурлацкой — в память о бурлаках на Волге.

Разрушение и восстановительные работы 
Первоначально улица имела асфальтовое покрытие и имела ширину 2 полосы; однако, в силу практически отсутствовавшего берегоукрепления (лишь вдоль водохранилища Жигулёвской ГЭС были установлены плиты, привезённые и установленные по собственной инициативе владельцами местных туристических баз и дачных кооперативов, чтобы уменьшить размытие берега), вода постепенно размыла часть дороги, к концу 2000-х годов превратив её де-факто в однополосную (было разрушено 30 % площади дорожного покрытия) и сделав передвижение по улице опасным, в том числе в связи с постоянной угрозой обрушения значительной части автомобильной дороги вместе с проезжающим по ней автотранспортом. В связи с этим городские власти в конце 2010 года приняли решение о восстановлении улицы, к тому времени уже получившей своё официальное название, и об укреплении дамбы. Специалисты начали восстановительные работы (включавшие укрепление улицы бетонными подпорными стенами с обеих сторон и расширение её более чем в 2 раза, до ширины проезжей части 7 м с метровыми обочинами) 10 октября 2011 года, которые по плану должны были завершить 30 ноября того же года. В Департаменте дорожного хозяйства и связи Тольятти положительно оценили качество практически завершённых восстановительных работ, по состоянию на 23 ноября охарактеризовав качество уже проделанного объёма работ как «впечатляющее».

Общая протяженность улицы составляет 9225 метров.

Нумерация 
Нумерация улицы в настоящее время не определена.

Примечания

Литература 
 Постановление мэра г.о. Тольятти от 20 февраля 2007 г. N 449-1/п «О наименовании элементов улично-дорожной сети».

Ссылки 
 Все дома Тольятти
 
 
 

Улицы Тольятти